Kup Hrvatske u ragbiju se igra od 1992. godine.

Završnice kupa  
Popis Kupova Hrvatske u ragbiju:

Vječna ljestvica

Povezani članci 
 Kup Jugoslavije u ragbiju
 Prvenstvo Hrvatske u ragbiju
 Prvenstvo Jugoslavije u ragbiju

Vanjske poveznice 
 rugby.hr

Izvori 
 RK Nada 
 Ragbi u Hrvatskoj, rugby-encyclopedie.com
 Arambašić Vjekoslav i dr: 50 godina Nade: 1959. – 2009., Split, 2009.
 

 
Ragbi, kup (Hrvatska)
Ragbi, kup